Les navires de la marine française ayant porté le nom de Duguay-Trouin

Patronymes
 (par ordre alphabétique)

Christian Duguay (1957- ), un réalisateur, directeur de la photographie, monteur et compositeur canadien,
Mathieu Duguay, claveciniste canadien ;
Michel Duguay, professeur au département de Génie électronique et Génie informatique à l'Université Laval à Québec,
Raoul Duguay (1939- ), un chanteur québécois,
René Duguay-Trouin (1673-1736), un corsaire français,
Roger Duguay, homme politique canadien,
Yvette Duguay (1932-1986), actrice américaine.

Toponymes

Rue Duguay-Trouin, une rue du  de Paris.